Лопатинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Мордовия 
 Лопатинское сельское поселение — входит в Торбеевский район

Курганская область
 Лопатинское сельское поселение — входит в Лебяжьевский район

Новосибирская область
 Лопатинское сельское поселение — входит в Татарский район

Рязанская область
 Лопатинское сельское поселение — входит в Скопинский район